Mishra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gaurav K. Mishra
 J.N. Mishra